Helmet signifie « casque » en anglais. Le terme peut également désigner :

 Helmet, une chaussée, une place et un quartier de Bruxelles ;
 Helmet, un groupe de metal new-yorkais ;
 Helmet Airport, aérodrome de Colombie britannique au Canada ;
 Helmet Peak, sommet de Colombie britannique au Canada ;
 Helmet, communauté de Virgine aux États-Unis ;
 Helmet Boy, roman de Mark Maggiori publié en 2007.

Voir aussi 
 Elmet, royaume celtique de langue cambrienne de Bretagne du nord.
 The Purple Helmets, un groupe de blues rock.